Lacenaire peut être :
 Pierre François Lacenaire, un célèbre malfrat et poète français du .
 Lacenaire, un film retraçant sa vie.